Kerman kan syfta på:

 Kerman (provins) – provins i Iran
 Kerman (shahrestan) – delprovins
 Kerman – stad
 Kerman International Airport – flygplats i provinsen Kerman
 Kerman Kanava – en kanal i Finland
 Kerman, Kalifornien – stad (city) i Fresno County i USA